SPHF kan syfta på

 Svensk Pansarhistorisk Förening
 Sveriges polismäns helnykterhetsförbund